Fet kan syfta på:

 Fet fisk – fisk med högt fettinnehåll
 Fet stil – en term inom typografin
 FET – en speciell typ av transistor, se fälteffekttransistor
 FET - återförande av ett upptinat embryo till livmodern, se Frozen embryo transfer
 Fetbladsväxter – en familj bland trikolpaterna av kärlväxtern
 Fetma – en näringsrubbning där kroppen har så mycket kroppsfett att det är skadligt för hälsan

Personer
 Afanasij Fet (1820–1892), en rysk författare
 Victor Fet (1955–), en professor i biologi av ryskt ursprung i USA

Platser
 Fets kommun – en kommun i Akershus fylke, Norge

Se även
 Fett
 Fettsyra
 Fête galante – en term som syftar på en genre inom franskt 1700-talsmåleri
 Övervikt – en kroppsvikt som överstiger den förväntade eller normalvikten